Питер Грин (, настоящая фамилия Green; род. , Монтклэр) — американский характерный актёр.

Биография 
Питер Грин родился 8 октября 1965 года в городе Монтклэр, штат Нью-Джерси, США. В возрасте 15 лет, бросив учёбу в средней школе, ушёл из дома и переехал в Нью-Йорк. До поступления в Институт театра и кино Ли Страсберга и начала актёрской карьеры он работал развозчиком пиццы и водителем грузовика. После окончания института некоторое время играл в театре.

Грин начал карьеру актёра лишь в 25 лет, сыграв в эпизоде телесериала «Тёртый калач», а затем получив роль в фильме «Закон неизбежности». Наибольшую известность Питеру принесли роли в «Маске» (Дориан Тайрелл), «Криминальном чтиве» (Зед) и «Подозрительных лицах» (Редфут).

В 1998 году в журнале Premiere Magazine была опубликована статья Career high, в которой были освещены проблемы Грина с наркотиками, в частности с героином. Вскоре после этого он прошёл курс лечения от наркозависимости, но периодически вновь сталкивался с этой проблемой.

Благодаря своей внешности в большинстве фильмов Питер играет отрицательных персонажей: бандитов, наркоторговцев, киллеров, бывших заключённых и порочных полицейских.

Помимо работы в кино, Грин снялся в ряде клипов: «Fed up» (House of Pain), «A,B,C’s» (Prodigy из Mobb Deep), «Give me a chance» и «Mechanix» (Danny Diablo), а также «U.F. Joes» (Saints).

С мая 2003 года Грин живёт в Голливуде, Калифорния, США.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки